José Subirá est le nom de :
 José Subirá Puig (en catalan « Josep Subirà i Puig », 1882 - 1980), un musicologue espagnol, connu notamment pour avoir établi la partition de l'œuvre lyrique Celos aun del aire matan, du compositeur Juan Hidalgo de Polanco (1614 - 1685) ;
 José Subirà-Puig (en catalan « Josep Subirà i Puig », né à Barcelone en 1925), un sculpteur espagnol.